Об'єкти NGC
Піч (сузір'я)
Галактики